Alfons-von-Liguori-Kirche nennt man diejenigen Kirchen und Kapellen, die dem Alfonso Maria de Liguori (1696–1787), Kirchenlehrer und Patron der Beichtväter und Moraltheologen gewidmet sind. Patrozinium ist der 1. August, katholisch gebotener Gedenktag.

 Hauptkirche ist die päpstliche Basilika Sant'Alfonso Maria de' Liguori in Pagani
  …  Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

In anderen Sprachen:
;

Liste

Deutschland 
 St. Alfons (Berlin)
 St. Alfons Maria von Liguori (Maßbach)
 St. Alfons (Würzburg)

Irland 
 St. Alphonsus Liguori Parish Church, Kilskyre, County Meath

Italien 
  Basilica Pontificia di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, Pagani, Salerno, Kampanien
 Kirche des Erlösers und des heiligen Alfons von Liguori, Rom

Österreich 
 Redemptoristenkirche Leoben, Steiermark

Philippinen 
 St. Alphonsus Mary De Liguori Parish, Magallanes, Makati City, Metro Manila

Vereinigte Staaten 
 St. Alphonsus Liguori Parish Church, Prospect Heights, Illinois
 Saint Alphonsus Liguori Catholic Church, Zionsville, Indiana; Diözese Lafayette-in-Indiana
 St Alphonsus Church, Baltimore MD
 St. Alphonsus Catholic Church, Greenwell Springs, Louisiana

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Alfons Liguori